Незгідність стратиграфічна (, ; ) – порушення нормальної вікової послідовності залягання шарів гірських порід, яке обумовлене випадінням з розрізу якоїсь їхньої частини. Синонім – псевдоузгоджене залягання.

Див. також 
 Незгідне залягання гірських порід
 незгідність кутова
 незгідність паралельна
 поверхня незгідності
 незгідність прихована
 незгідність тектонічна
 залягання гірських порід
 узгоджене залягання
 локальне неузгодження
 місцеве неузгодження

Література 
 

Структурна геологія
Стратиграфія